

Sigle 
 Renault 5 – automobile della Renault

Astronomia 
 R5 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 R5 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 R5 – codice vettore IATA di Malta Air Charter

Trasporti 
 R5 – tangenziale di Mons (Belgio)

Musica 
 R5 – band nata a Los Angeles, California, nel 2009.

Altro 
 Polikarpov R-5 – aereo da ricognizione sovietico
 R-5 (missile) – missile sovietico con nome in codice NATO di SS-3 Shyster
 Nel collezionismo, nelle valutazioni di rarità la sigla R5 (o RRRRR) indica che un oggetto è considerato esistente in pochi esemplari.